21. etape af Tour de France 2022 var en 115,6 km lang  med 614 højdemeter, som blev kørt den 24. juli 2022 med start på  og mål i . Det var sidste etape siden løbets start i København. Etapen begyndte med den neutrale start kl. 16.30, og sluttede med det traditionelle opløb på Avenue des Champs-Élysées. Én time før etapens start var rytterne på 1. etape af Tour de France Femmes 2022 kommet i mål på Champs-Élysées.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Michael Woods () – stillede ikke til start på grund af coronasmitte.
  Guillaume Boivin () – stillede ikke til start på grund af sygdom.
  Gorka Izagirre () – stillede ikke til start på grund af forberedelse til næste løb.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

21